Василий Сергеевич Решетняк (4 марта 1926 — 3 ноября 1984) — комбайнёр колхоза «Путь к коммунизму» Марксовского района Саратовской области. Герой Социалистического Труда (07.12.1973).

Биография 
Родился 4 марта 1926 года в селе Голодаево Ворошиловградской области в семье крестьянина. В 7 лет умерла мать. В школе обучался, но обучение не завершил, пошёл трудиться пастухом.

С началом Великой Отечественной войны семья была эвакуирована в Баскатовку Марксовского района Саратовской области. Отец и старший брат были призваны на фронт. Василий окончил курсы трактористов и работал в колхозе на тракторе.

В победном 1945 году его призвали в Красную армию. Службу проходил на Дальнем Востоке. Был радистом в артиллерии, воевал с японцами. Вернулся домой в 1946 году. Устроился работать в колхоз.

После войны получил специальность шофера, работал в колхозе «Путь к социализму». В 1962 году получил удостоверение тракториста-машиниста первого класса. Вступил в КПСС. Работал механизатором.  

Указом от 7 декабря 1973 года за получение высоких показателей по сбору урожая зерновых был удостоен звания Герой Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

До последних дней своей жизни работал в родном колхозе. Входил в состав правления колхоза, многократно избирался в Марксовский горком КПСС.

Умер 3 ноября 1984 года.

Семья 
Супруга Надежда Фёдоровна. Вместе с ней вырастили дочь и четверых сыновей.

Награды 
Имеет следующие награды за трудовые успехи:
 Герой Социалистического Труда (07.12.1973);
 Орден Ленина (07.12.1973);
 Орден Трудового Красного Знамени (1971);
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970).

Память 
В Баскатовке именем В.С.Решетняка названа улица, на которой когда-то жил Герой.

В городе Марске установлен бюст.

Источники

Литература 
 Решетняк В.С. /Сыроваткин А. Должен сын героем стать…//Из сборника «До голубых Уральских гор», стр. 216-221.

Ссылки 
 
 Сайт Бессмертный полк